Erick Lopez peut désigner :
 Erick López (né en 1972), gymnaste cubain ;
 Erick Lopez, astronome.